Chaenotheca är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Chaenotheca i familjen Coniocybaceae, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Coniocybaceae, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaenotheca